Cesare Bazzani (1873, Rome  1939, Rome), architecte italien;
 Fabio Bazzani (* 1976), footballeur italien;
 Francesco Maria Bazzani, né Bassani (c. 1650c. 1700), compositeur italien;
  (* 1972, Isola della Scala), compositeur et pianiste italien;
  (?  1780), peintre italien;
 Giuseppe Bazzani (16901769), peintre italien;
 Bazzani (famille) famille d'artistes italiens;

Voir aussi 
 , 

Patronyme italien